Men and Women – tom wierszy Roberta Browninga
 Men and Women – sztuka teatralna Davida Belasco i Henry’ego Churchill de Mille’a z 1890
 Men and Women – amerykański film niemy z 1914 w reżyserii Jamesa Kirkwooda Sr. i D.W. Griffitha
 Men and Women – amerykański film niemy z 1925 w reżyserii Williama C. de Mille’a
 Men and Women – album zespołu Simply Red